Selon le contexte, l'expression « rentrée des classes » fait référence à :

 La rentrée des classes ou rentrée scolaire, un jalon de l'année scolaire.
 Rentrée des classes (film), un film de Jacques Rozier (1956).
 Rentrée des classes (roman), un roman de Laurence Boissier (2017).

Homonymie de titre